Трстеняк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Трстеняк, Петар (род. 1992) — хорватский хоккеист, нападающий хоккейного клуба «Младост».
 Трстеняк, Тина (род. 1990) — словенская дзюдоистка, чемпионка Европы и мира, призёр чемпионатов Европы, мира и Европейских игр.